El término papelera puede referirse a:
Contenedor en cuero que permite almacenar formatos elaborados en papel de diferentes tamaños.
 Una fábrica de papel;
 Papelera o papelera de reciclaje, un área de almacenamiento donde se guardan archivos y carpetas previas a su eliminación definitiva de un medio de almacenamiento;
 Papelera, un recipiente para depositar papeles.
 Incorrectamente se denomina conflicto de las papeleras al Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa.